Grote groene sabelsprinkhaan
 Kleine groene sabelsprinkhaan